Шайе () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шайе, Анри Давид (1751—1823) — швейцарский проповедник, публицист, литературный критик.
 Шайе, Марсель (1881—1936) — французский скрипач и музыкальный педагог.

Составные фамилии 
 Шайе-Лонг, Чарлз (1842—1917) — североамериканский путешественник по Африке.